Iuka kan syfta på:

 Iuka, Illinois
 Iuka, Kansas
 Iuka, Mississippi